Název Lonsdale může odkazovat na:

příjmení
 Keiynan Lonsdale (* 1991) – australský herec, zpěvák a tanečník

místní název
 Lonsdale (Arkansas) – město v Arkansasu ve Spojených státech
 Lonsdale (Minnesota) – město v Minnesotě

jiný význam
 Lonsdale (firma) – sportovní značka
 Lonsdale (automobil) – značka automobilů Mitsubishi Motors prodávaných ve Spojeném království v letech 1982 až 1984
 Lonsdale (volební obvod) – britský volební obvod